«Локомоти́в» — грузинский футбольный клуб из Тбилиси. Основан в 1936 году.

На высшем уровне в чемпионате СССР играл два сезона: в 1938 году занял 24-е место, а в 1940 году после 20 матчей «по решению секретариата ВЦСПС тбилисская футбольная команда „Локомотива“ за низкие технические результаты исключена из числа участников розыгрыша первенства СССР по футболу». Все результаты матчей с участием «Локомотива» были аннулированы.

Известен своей академией. Среди воспитанников — Кахабер Цхададзе, Михаил Месхи.

С 1997 выступает в высшей лиге Грузии. Наивысшее достижение в чемпионате Грузии — второе место в сезоне 2001/02.

Трёхкратный обладатель кубка Грузии: 2000, 2002, 2005.

Названия 
 1936 — «Локомотив» (Тифлис)
 1936—1986 — «Локомотив»
 1988 — МЦОП-«Локомотив»
 1989 — МЦОП
 с 1996 — «Локомотив»

Выступления в еврокубках

Текущий состав

Вторая команда 
«Локомотиви-2» — участник Первой лиги сезонов 1998/99, 1999/2000, 2001/02, 2002/03, 2004/06, 2005/06, Второй лиги 2016, Кубка Грузии сезонов 1997/98, 1998/99, 2002/03, 2017.

В 2022 году вторая команда стала финалистом кубка Грузии (основная команда при этом проиграла еще на стадии 1/8 финала).

Источники

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль команды на сайте Transfermarkt
 
 Профиль на сайте Footballfacts.ru (1989 — МЦОП)
 Профиль на сайте Wildstat.ru (груз.)
 Профиль на сайте Wildstat.ru (сов.)
 Профиль на сайте Wildstat.ru (сов.: 1988, 1989 — МЦОП)

Футбольные клубы Грузии
Футбольные клубы СССР
Железнодорожные футбольные клубы
Спортивные клубы Тбилиси